I’m with Stupid ist eine aus dem Englischen stammende, scherzhaft gemeinte Redewendung. Sie soll suggerieren, dass die Person, die sich in unmittelbarer Nähe in Richtung eines zusätzlich abgebildeten Pfeils befindet, als stupid (deutsch: blöd, dumm) bezeichnet wird. Frei übersetzt bedeutet die Redewendung „Ich bin mit einem Idioten unterwegs“.

Verwendung 
Es ist ein besonders in US-amerikanischen Staaten bekannter Slogan, der oft als Aufdruck auf T-Shirts in Zusammenhang mit einem Pfeil, der nach links oder rechts zeigt, verwendet wird. Ebenso wird der verwendete Pfeil vorwiegend bei männlichen Personen auch nach unten positioniert, um scherzhafterweise den unkontrollierten Gebrauch des männlichen Geschlechtsorgans auszudrücken.

Der Ausdruck wird zudem häufig als Titel für diverse Unterhaltungsmedien verwendet, so benannte unter anderem Aimee Mann eines ihrer Alben nach dieser Phrase. Ebenso ist dies der Titel eines Songs der Pet Shop Boys, der Band Chumbawamba (auf dem Album WYSIWYG aus dem Jahr 2000) und der Band Static-X. Auch im Zeichentrickgenre wird dieser Ausdruck verwendet, unter anderem bei South Park und als englischer Titel einer Folge von SpongeBob Schwammkopf, im Deutschen als Einer ist immer der Dumme übersetzt. Unter diesem Ausdruck erschien im Jahr 2006 auch ein Buch über das Werk des Illustrators und Künstlers Jeremy Fish.

Englische Phrase